Королевские военно-воздушные силы Брунея () — один из видов вооружённых сил Султаната Бруней. Образованы в 1965 году. На военно-воздушные силы Брунея возлагаются задачи по обеспечению воздушной обороны страны, ведению воздушного наблюдения и осуществлению поисково-спасательных операций, а также воздушной поддержки сухопутных и военно-морских сил Брунея, и участию в операциях в интересах национальной безопасности.

История 
Королевские ВВС Брунея были образованы в 1965 году как Воздушное крыло Королевского брунейского малайского полка. Основной задачей воздушного крыла была доставка врачей в отдалённые районы страны. Для этой цели имелись два вертолёта Sikorsky S-55, пилотируемые лётчиками из Всемирной Вертолётной Компании ().

В 1966 году их сменили три британских лётчика из королевских ВВС Великобритании, пилотировавшие вертолёты Westland Whirlwind. С 1967 года это подразделение было известно как Вертолётный отряд. Вскорe были получены вертолёты Bell 206 Jet Ranger.

Воздушная техническая учебная школа была образована в 1980 году. В 1981 году была образована 2-я эскадрилья, получившая вертолёты Bolkow BO 105. 3-я эскадрилья была образована в 1982 году и получила самолёты SIAI Marchetti SF-260W. Увеличения материальной базы и численности личного состава повлекло за собой создание Воздушного крыла вооружённых сил Брунея. 1 октября 1991 года Воздушное крыло Брунея получило своё соврененное название — Королевские воздушные силы Брунея.

В 1997 году в составе Королевских ВВС Брунея появились 4-я эскадрилья, оснащённая вертолётами S-70A Blackhawk, 5-я эскадрилья, получившая военно-транспортные самолёты CN-235 и эскадрилья обороны авиабазы. В том же году 3-я эскадрилья получила самолёты Pilatus PC-7 Mk.II. 38-я эскадрилья была образована в 1999 году и получила на вооружение ракеты «Мистраль».

Организационный состав 
Организационно ВВС Брунея состоят из пяти крыльев:
 Операционное крыло
 Воздушный полк
 Крыло материально-технического обеспечения
 Учебное крыло
 Административное крыло

Пункты базирования 
Военно-воздушные силы Брунея базируются на авиабазе Римба, напротив международного аэропорта в столице Брунея Бандар-Сери-Бегаван. Некоторые подразделения также размещены в гарнизонах Пенанджонг () и Беракас ().

 Авиабаза Римба (Международный аэропорт Брунея), Бандар-Сери-Бегаван

Боевой состав

Техника и вооружение 
Данные о технике и вооружении ВВС Брунея взяты со страницы журнала Aviation Week & Space Technology.

Опознавательные знаки

Эволюция опознавательных знаков

Знаки различия

Генералы и офицеры

Сержанты и солдаты

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница Королевских ВВС Брунея 
 ВВС Брунея на странице Scramble.nl 

Вооружённые силы Брунея
Бруней